Alisson Aranda é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
VRT

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Nascidos em 1976
Naturais da cidade de São Paulo